

Persone 
 Francesco Denza – religioso, meteorologo e astronomo italiano
 Luigi Denza – compositore italiano
 Paolo Denza – pianista, compositore e didatta italiano

Altro 

 Denza (Shenzhen BYD New Energy) – marchio automobilistico cinese fondato nel 2010